Saint Nazaire désigne plusieurs saints chrétiens des Églises catholique et orthodoxes :

Nazaire de Milan († 56 ou 68), martyr légendaire de Milan avec Saint Celse, Gervais et Protais ; fêtés localement le 14 octobre ou le 19 juin ou le 28 juillet.
 Nazaire de Lérins († 450), abbé de Saint-Honorat de Lérins ; fêté localement le 18 novembre.
Nazaire de Cannes (), fondateur d'une abbaye à Saint-Cassien (Cannes).

Références